Луций Аврелий Орест (Lucius Aurelius Orestes) e име на римските консули:

 Луций Аврелий Орест (консул 157 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Орест (консул 126 пр.н.е.), син на горния
 Луций Аврелий Орест (консул 103 пр.н.е.), син на горния